Saurrevolutie in Afghanistan
 Aprilrevolutie (Zuid-Korea)